El título Out of Time puede hacer referencia a:

Out of Time, álbum de la banda estadounidense R.E.M.
Out of Time, película estadounidense de 2003.
«Out of Time», canción de Blur, del álbum Think Tank.
Out Of Time , canción de los Rolling Stones